34. Sinfonie steht für:

 34. Sinfonie (Haydn)
 34. Sinfonie (Michael Haydn)
 34. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien